La Copa de Alemania 1975-76 fue la 33.ª edición de la copa de fútbol anual de Alemania Federal que se jugó del  al  y que contó con la participación de 128 equipos.

El Hamburger SV venció al 1. FC Kaiserslautern en la final jugada en el Waldstadion para ser campeón de la copa nacional por primera vez.

Primera Ronda

Replay

Segunda Ronda

Tercera Ronda

Replay

Cuarta Ronda

Replay

Cuartos de Final

Replay

Semifinales

Replay

Final

Referencias

Enlaces externos 
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 
 1975–76 results at Fussballdaten.de 
 1975–76 results at Weltfussball.de 

	

1976
Fútbol en 1975
Fútbol en 1976
Alemania en 1975
Alemania en 1976
Hamburgo S.V.